Squamarina är ett släkte av lavar. Squamarina ingår i familjen Stereocaulaceae, ordningen Lecanorales, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Squamarina